charakter – zespół cech wyróżniających przedmiot, zjawisko, osobę
 charakter – gatunek literacki
 charakter – współczynnik w grach fabularnych
 Charakter – film z 1997 w reżyserii Mike'a van Diema